Ella steht für:

 Ella, weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Ella (Rockmusikerin) (* 1966), malaysische Rockmusikerin
 Ella – Verflixt & zauberhaft, britischer Film von Tommy O’Haver (2004)
 (435) Ella, Asteroid des Hauptgürtels

Orte:
 Ella (Sri Lanka), Kleinstadt im Hochland von Sri Lanka

Vereinigte Staaten:
 Lake Ella, See in Tallahassee, Florida
 Ella (Arkansas), im Pope County – nicht mehr existent
 Ella (Kentucky), im Adair County
 Ella (Oregon), im Morrow County
 Ella (Pennsylvania), im Jefferson County
 Ella (South Carolina), im Lexington County
 Ella (Texas), im Jim Wells County
 Ella (Wisconsin), im Pepin County

Ella ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Ella (* 1960), australischer Rugby-Union-Spieler
 Glen Ella (* 1959), australischer Rugby-Union-Spieler
 John Ella (1802–1888), englischer Geiger, Musikschriftsteller und Konzertveranstalter

 Susan Ella-Mittrenga (* 1967), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ulrick Eneme-Ella (* 2001), gabunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ella Ø (Insel Grönlands)
 Ella, elle l’a (Lied von France Gall)
 Ella Wohnturm (in Berlin-Marzahn)
 Ælle (angelsächsische Könige)
 ELA (Begriffsklärung)